Анна Мария Реди или Тереза Маргарита Святейшего Сердца Иисуса (, ) — святая римско-католической церкви, монахиня ордена босых кармелиток, мистик.

Биография 
Анна Мария Реди родилась 1 сентября 1747 года в Ареццо, в Италии в семье аристократов графа Игнатия Марии Реди и Камиллы Билльети. В 1756 году родители отправили Анну Марию и её сестру Элеонору Екатерину во Флоренцию, где они обучались в пансионате при монастыре Святой Аполлонии, принадлежавшим монахиням-бенедиктинкам.

Ещё во время учёбы Анна Мария почувствовала в себе стремление к монашескому призванию. Большое влияние на её духовное формирование оказала личность монахини-визитантки святой Маргариты Марии Алакок, чьи видения способствовали распространению в Католической церкви культа Святейшего Сердца Иисуса. В сентябре 1763 года она также сподобилась видения святой Терезы Авильской. По окончании образования в возрасте 17 лет Анна Мария вернулась домой в Ареццо, но пробыла здесь недолго, почти сразу вернувшись во Флоренцию.

В день своего рождения в 1764 году она вступила в монастырь босых кармелиток во Флоренции и взяла новое имя Терезы Маргариты Святейшего Сердца Иисуса. 11 марта 1765 года она приняла монашеское облачение, а через год принесла вечные монашеские обеты. Вскоре среди монахинь она заслужила уважение за особый дар любви к Богу и ближнему, ставший основанием её мистического опыта.

Тереза Маргарита Святейшего Сердца Иисуса скончалась 7 марта 1770 года.

Прославление 
После смерти с её тела не только исчезли следы ужасной болезни, но оно осталось нетленным и источало благоухание. Ныне мощи подвижницы покоятся в часовне монастыря во Флоренции, в котором она подвизалась.

9 июня 1929 года папа Пий XI причислил её к лику блаженных и канонизировал 13 марта 1934 года. 

Литургическая память ей совершается 7 марта (отдельно в ордене босых кармелитов — 1 сентября).

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Пием XI

Примечания

Литература 
 Антонио Сикари. «Портреты святых». Том пятый и шестой. — М.: «Христианская Россия», 2006

Ссылки 
 Тереза Маргарита Реди Святейшего Сердца Иисуса на сайте монастыря босых кармелиток в Усолье-Сибирском 
 Тереза Маргарита Реди Святейшего Сердца Иисуса на сайте Библиотеки Якова Кротова
 Тереза Маргарита Реди Святейшего Сердца Иисуса на сайте Carmelotoscano 
 Тереза Маргарита Реди Святейшего Сердца Иисуса на сайте Carmelosicilia 

Святые кармелиты
Католические святые
Канонизированные католические монахини
Святые Италии
Христианские святые XVIII века
Канонизированные Пием XI
Канонизированные в XX веке